Кантон Монмельян () — один из 19 кантонов департамента Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 7311. Он полностью находится в округе Шамбери. Кантон был создан в 1860 году. Общая площадь кантона составляет 207,99 км², население — 23 089 человек.

История 
Кантон Монмельян был создан в 1860 году. До 2015 года в него входило 15 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Савойя уменьшилось с 37 до 19. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В состав кантона Монмельян 22 марта 2015 года были добавлены коммуны кантона Ла-Рошет, и общее количество коммун кантона увеличилось до 29.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Монмельян составляло 23 459 человек. Из них 26,3 % были младше 20 лет, 16,1 % — старше 65. 24,6 % имеет высшее образование. Безработица — 8,2 %. Экономически активное население (старше 15 лет) — 11 238 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 1,9 % — сельскохозяйственные работники, 7,1 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 13,5 % — работники интеллектуальной сферы, 25,6 % — работники социальной сферы, 25,7 % — государственные служащие и 26,2 % — рабочие.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 29 коммун, административный центр находится в коммуне Монмельян.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Монмельяне баллотировались 7 пар кандидатов (явка составила 52,98 %). Во втором туре 29 марта, Жан-Франсуа Дюк и Жаклин Таллин были избраны с поддержкой 61,39 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 54,37 %.

Примечания 

Кантоны департамента Савойя